Csehország
 Lašovice, település a Rakovníki járásban
 Lašovice, Kovářov településrésze a Píseki járásban